Il gruppo della stottite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della stottite 
 Jeanbandyite
 Mopungite
 Stottite
 Tetrawickmanite

Note 

Stottite